Луисбургу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический  микрорегион Маньюасу. Население составляет 7108 человек на 2006 год. Занимает площадь 146,124 км². Плотность населения — 48,6 чел./км².

История 
Город основан 21 декабря 1995 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 25.218.402,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.743,83 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,701 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс